Шенеберг — колишня назва села Смоляне у Запорізькій області.
  — район в Берліні
 Громади в Німеччині:
 Шенеберг (Альтенкірхен)
 Шенеберг (Бад-Кройцнах)
 Шенеберг (Уккермарк)